WBAP ist ein US-amerikanischer News/Talk Radiosender in Fort Worth, Texas. Die Clear Channel Station versorgt auf 820 kHz den Dallas-Fort-Worth-Metroplex. WBAP gehört Cumulus Media. Der 50-kW-Sender steht nordwestlich von Mansfield, Texas. Nachts kann das Signal in den Südlichen und Mittleren US-Bundesstaaten und im Mittleren Westen gehört werden und recht häufig bis an die Grenze des nördlichen Mexikos. Tagsüber ist das Signal sicher von Oklahoma City bis Austin zu empfangen.

WBAP sendet in Teilen das Talkformat von Cumulus und die Shows von Rick Roberts und Laura Ingraham sowie nachts die Mysterie-Show “Coast to Coast AM” mit George Noory.

Geschichte 
WBAP ist eine der ältesten Stationen in Texas und sendet seit 1922. Damals wurde auch Stationen in Texas ein Rufzeichen beginnend mit  "W"  anstatt mit "K" gegeben. Die entsprechende Regelung der FCC griff erst im Januar 1923 und WBAP genießt Bestandsschutz.

Quellen 

Hörfunksender (Vereinigte Staaten)
WBAP
Medienunternehmen (Texas)
Sendestart 1922
Unternehmen (Fort Worth)